Wanjuschins Kinder ( / Deti Wanjuschina, wiss. Transliteration ) steht für:

 Wanjuschins Kinder (Drama), ein Theaterstück von Sergei Alexandrowitsch Naidjonow (1901)
 Wanjuschins Kinder (Film), Verfilmung von Jewgeni Iwanowitsch Taschkow (1973)